Gierszał ist der Familienname folgender Personen:

 Jakub Gierszał (* 1988), polnischer Schauspieler
 Marek Gierszał (* 1962), polnischer Schauspieler und Regisseur